Styre har flere betydninger:

Styre er at lede nogen eller noget i en bestemt retning. Se Styring (ledelse).
Styre er regeringen i et land. Se Regering.